

Geografia
Luza – cittadina dell'Oblast' di Kirov.
Luza – affluente dello Jug.

Musica
Lúza, crew slovacca

Altro
Classe Luza – classe di petroliere della Marina Russa.

Persone

 Andreas Luza – ciclista spagnolo.
 Dave Luza – attore olandese.
 Gustavo Luza – tennista argentino.
 Jessica Luza – attrice statunitense.
 Lechedzani Luza – pugile del Botswana. 
 Radomír V. Luza – storico ceco.

Pagine correlate
Luža